Доротея Данська (1504—1547)
Доротея Данська (1520—1580)
Доротея Данська (1528—1575)
Доротея Данська (1546—1617)